Macau Open 2015 steht für folgende Sportturniere:
 Macau Open 2015 (Squash)
 Macau Open 2015 (Badminton)